Канда — фамилия.
 Канда, Акэми (род. 1978) — японская сэйю и J-pop певица.
 Канда, Данило (род. 1961) — никарагуанский шахматист, международный мастер (1986).